Das Land des Lächelns steht für:

 Das Land des Lächelns, Operette von Franz Lehár 
 Das Land des Lächelns (1930), deutscher Spielfilm von Max Reichmann
 Das Land des Lächelns (1952), deutscher Spielfilm von Hans Deppe und Erik Ode